

Cinéma
 Say Yes est un film américain réalisé par Larry Yust et Peter Ferrara, sorti en 1986.
 Say Yes est un film sud-coréen réalisé par Kim Seong-hong, sorti en 2001.

Musique
 Say Yes est un titre issu de l'album In the Mood for Life de Wax Tailor
 Say Yes est un groupe rock parisien né en 2010

Homonymie de titre